La chevauchée d'Édouard III peut faire référence à deux expéditions à travers la France d'Édouard III, roi d'Angleterre, au cours de la guerre de Cent Ans :
 la chevauchée d'Édouard III de 1339
 la chevauchée d'Édouard III de 1346
 la chevauchée d'Édouard III de 1359-1360